Miejscowości w USA:
 Scarsdale – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
Gminy w USA:
 Scarsdale (ang. Scarsdale Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester